Натуральне число 633
 633 рік до нашої ери
 633 рік нашої ери